Molekulska formula -{C12H14N4O2S}- se može odnositi na:

 Sulfadimidin
 Sulfisomidin